Оромо́ ( — рулет) — мучное блюдо алтайской и киргизской кухни; рулет из теста с начинкой из мелко нарезанного мяса (иногда фарша) и/или овощей (картофель, тыква и др.) приготовленный на пару в манты-каскане (мантоварке — специальной пароварке, получившая своё название от блюда манты).

Приготовление 
Из слоеного теста раскатываются большие сочни, смазываются маслом, посыпаются фаршем и заворачиваются в рулет. Получившийся рулет кольцом укладывают в манты-каскан и готовят на пару .
В состав начинки оромо, в зависимости от рецепта, входят: мясо, лук, курдючный жир, картофель, тыква, зелень, крупа (прежде всего рис), специи.

См. также 
 Манты
 Жаткан тёо
 Шаурма

Примечания 

Киргизская кухня
Казахская кухня
Рулеты